EDRN steht für:
 Flugplatz Nannhausen (ICAO-Code)
 Bahnhof Dorsten (DS100-Code)

Abkürzung